Příjmení Shields nese více různých osobností:

 Brooke Shieldsová (* 1965) – americká herečka, spisovatelka a modelka
 Carol Shieldsová (1935–2003) – kanadská spisovatelka
 Robert Shields (1918–2007) – americký protestantský kněz a středoškolský učitel
 Willow Shields (* 2000) – americká filmová a televizní herečka

Externí odkazy